Magda (voornaam), een meisjesnaam
Magda (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Magda (motor), een Frans historisch motorfietsmerk
Magda Seron (1956), een Belgische striptekenares met het pseudoniem Magda
Magda (actrice) (1931-2020), een Egyptische actrice
Magda (James Bond), een personage in James Bond
Magda (diskjockey) (1975), een Poolse diskjockey